Jméno a příjmení Stanley Cohen nesou nebo nesli:

 Stanley Cohen (biochemik) (1922–2020) – americký nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství
 Stanley Cohen (sociolog) (* 1942) – profesor sociologie na London School of Economics
 Stanley Cohen (politik) (1927–2004) – britský labouristický politik
 Stanley Norman Cohen (* 1935) – americký genetik, nositel Wolfovy ceny za lékařství